Een verkeersweg:
 N895 (België)
 N895 (Nederland), zie Provinciale weg 895

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing